Бормист — название топонимов:
 Бормист — деревня в Альняшинском сельском поселении Чайковского района Пермского края.
 Бормист — река, протекает там же, где и находится село.